Cet article présente la liste des villes du Danemark.

Villes du Danemark de plus de  habitants

Annexes

Sources

Voir aussi 
 Liste des villes des îles Féroé
 Liste des noms latins des villes du Danemark

Liens externes 

 Bureau des statistiques danois
 City Population

Danemark

ville